Kurier carski (inny tytuł: Michał Strogow) – powieść Juliusza Verne’a
 Kurier carski – film włosko-francusko-niemiecko-jugosłowiański z 1956, ekranizacja powieści
 Kurier carski – film francusko-bułgarsko-włosko-niemiecki z 1970, ekranizacja powieści

Zobacz też